Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Westmoreland () :
 le comté de Westmoreland, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 le comté de Westmoreland, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Par ailleurs, en Australie, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, il existe une unité cadastrale nommée comté de Westmoreland.